А кара — первая буква балийского алфавита, ненапряжённый гласный среднего ряда нижнего подъёма. Долгий гласный в начале слова передаётся буквой «А кара дирга», после согласного звука передаётся с помощью контактного диакритического знака тарунг (тедунг), соответствующего знакам эляпилля, лаккханг и пр.

Балийское письмо